De Gundersenwedstrijd van de grote schans tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 18 februari 2014 in het RusSki Gorkicomplex in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Amerikaan Bill Demong.

Tijdschema

Uitslag

Schansspringen

Langlaufen

Bronvermelding 
  Uitslag schansspringen
  Uitslag langlaufen

Gundersen grote schans